Blackwood, in italiano Legno nero

Cinema 
 Blackwood – cortometraggio documentario del 1976 diretto da Tony Ianzelo e Andy Thomson
 Blackwood – film del 2014 diretto da Adam Wimpenny

Geografia 
 Blackwood, località del Regno Unito in Galles
 Blackwood, località del Regno Unito nel Lanarkshire Meridionale (Scozia)
 Blackwood, località del Regno Unito Lanarkshire Settentrionale (Scozia)
 Blackwood, località degli Stati Uniti in New Jersey
 Blackwood, fiume dell'Australia Occidentale

Giochi 
 Blackwood – convenzione del bridge

Musica 
 Blackwood – gruppo musicale dance italiano